Kielholz ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Kielholz (1879–1962), Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker
 Heiner Kielholz (* 1942), Schweizer Maler und Konzeptkünstler
 Leopold Kielholz (1911–1980), Schweizer Fußballspieler
 Paul Kielholz (1916–1990), Schweizer Psychiater
 Walter Kielholz (* 1951), Schweizer Versicherungs- und Bankmanager